Throckmorton (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Throckmorton (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire